Lindigia kan syfta på:

 Lindigia (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Lindigia (växter) – ett släkte av växter